Le Tournoi de Miami 1988 s'est déroulé du 14 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 On note l'absence d'Ivan Lendl (1 mondial), Stefan Edberg (3), Boris Becker (4) et Pat Cash (5).
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple en battant Jimmy Connors en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, John Fitzgerald et Anders Järryd s'imposent en finale face à Ken Flach et Robert Seguso. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild card (invité)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des quarts de finale.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1988
Tennis aux États-Unis en 1988
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1988